Lucrarea Zoologia Vertebratelor, Ediția a 3-a, publicată în Editura Didactică și Pedagogică, București, în anul 1976 a fost coordonată de prof. dr. doc. Al. V. Grossu de la Facultatea de Biologie a Universității din București și elaborată de prof. dr. doc. Zicman Feider, prof. dr. doc., Al. V. Grossu, conf. dr. Șt. Gyurko, prof. dr. doc. V.Pop. Ea este unica lucrare tipărită în România din 1976 până în prezent care tratează în mod unitar urocordatele, cefalocordatele, și vertebratele, cărora li se atribuie rangul de încrengături. Mamiferele în cadul încrengăturii Vertebrata au rangul de clasă.

Se prezintă în tabelul de mai jos clasificarea mamiferelor pentru a se putea face o comparație cu alte clasificări.

Clasificarea mamiferelor 
 

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1"
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Clasă || <div style="text-align:center"><small>Subclasă
| <div style="text-align:center"><small>Infraclasă
| <div style="text-align:center"><small>Ordin || <div style="text-align:center"><small>Subordin
| <div style="text-align:center"><small>Suprafamilie
| <div style="text-align:center"><small>Familie || <div style="text-align:center"><small>Gen
| <div style="text-align:center"><small>Reprezentanți
|-----
| <div style="text-align:center"><small>1 || <div style="text-align:center"><small>2
| <div style="text-align:center"><small>3
| <div style="text-align:center"><small>4 || <div style="text-align:center"><small>5
| <div style="text-align:center"><small>6
| <div style="text-align:center"><small>7 || <div style="text-align:center"><small>8
| <div style="text-align:center"><small>9
|-----
| rowspan="160" | <div style="text-align:center"><small>Mammalia
| <div style="text-align:center"><small>Eotheria || <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>- || <small>-
<div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>- || <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>-
|-----
| rowspan="3" | <div style="text-align:center"><small> Prototheria
| rowspan="3" | <div style="text-align:center"><small>-
| rowspan="3" | <small>Monotremata
| rowspan="3" | <div style="text-align:center"><small>- || rowspan="3" | <div style="text-align:center"><small>-
| <small>Ornithorhynchidae
| <small>Ornithorhyncus || <small>Ornitorincul
|-----
| rowspan="2" | <small> Tachyglossidae
| <small>Tachyglossus || <small>Echidna
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Zaglossus
| <div style="text-align:center"><small>Zaglossus bruynii
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Allotheria || <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>-
! <small>-
| <small>-

<div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>- || <div style="text-align:center"><small>-
|-----
| rowspan="149" | <div style="text-align:center"><small>Theria
| <div style="text-align:center"><small>Panthotheria || <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>- || <small>-
<div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>- || <div style="text-align:center"><small>-
|-----
| rowspan="13" | <div style="text-align:center"><small>Metatheria
| rowspan="13" | <div style="text-align:center"><small>Marsupialia
| rowspan="6" | <div style="text-align:center"><small>Polyprotodontia
| <div style="text-align:center"><small>- || <small>Didelphidae
<div style="text-align:center"><small>Didelphis
| <div style="text-align:center"><small>Oposum mare
|-----
| <small>- || <small>Dasyuridae || <small>Phascogale
| <small>Lup marsupial
|-----
| <small>- || <small>Myrmecobiidae
| <small>Myrmecobius || <small>Myrmecobius fasciatus
|-----
| <small>- || <small>Notoryctidae || <small>Notorictes
| <small>Notoryctes typhlopus
|-----
! rowspan="2" | <small>-
| rowspan="2" | <small>Peramelidae
| <small>Macrotis || <small>Macrotis lagotis
|-----
| <small>Perameles || <small>Bursuc marsupial
|-----
| <small>Paucituberculata (Caenolestoidea)
| <small>- || <small>- || <small>Caenolestes
<small>Caenolestes obscurum
|-----
| rowspan="6" | <small>Diprotodontia
| rowspan="6" | <small>-
| rowspan="3" | <small>Phalangeridae
| <small>Dactylopsila
<small>Dactylopsila picata
|-----
| <small>Petaurus
| <small>Veverița marsupială
|-----
| <small>Phascolarctos || <small>Koala
|-----
| <small>Vombatidae || <small>Vombatus
| <small>Vombatus ursinus
|-----
| rowspan="2" | <small>Macropodidae
| <small>Macropus || <small>Cangurul
|-----
| <small>Dendrolagus
| <small>Cangurul arboricol
|-----
| rowspan="159" | <small>Eutheria
| rowspan="24" | <small>Fissipedia
| rowspan="24" | <small>- || rowspan="15" | <small>Canoidea
| rowspan="4" | <small>Canidae || <small>Canis
<small>Lupul
|-----
| <small>Vulpes || <small>Vulpea
|-----
| <small>Alopex
| <small>Vulpea polară
|-----
| <small>Nyctereutes
| <small>Enotul sau Câinele jder
|-----
| rowspan="3" | <small>Ursidae || <small>Ursus (gen)
| <small>Ursul brun
|-----
| <small>Selenarctos
| <small>Ursul negru tibetan
|-----
| <small>Thalassarctos || <small>Ursul polar
|-----
| rowspan="2" | <small>Procyonidae
| <small>Procyon
| <small>Ursulețul spălător
|-----
| <small>Potos || <small>Potos flavus
|-----
| rowspan="6" | <small>Mustelidae || <small>Mustela
| <small>Dihorul
|-----
| <small>Vormella
| <small>Dihorul pătat
|-----
| <small>Martes || <small>Jder
|-----
| <small>Meles || <small>Bursucul
|-----
| <small>Lutra || <small>Vidra
|-----
| <small>Enhydra || <small>Vidra marină
|-----
|-----
| rowspan="9" | <small>Feloidea || rowspan="3" | <small>Viveridae
| <small>Viverra
| <small>Civeta asiatică
|-----
| <small>Genetta || <small>Civeta
|-----
| <small>Herpestes || <small>Mangusta
|-----
| <small>Hyaenidae || <small>Hyaena
| <small>Hiena
|-----
| rowspan="5" | <small>Felidae || <small>Felis
| <small>Pisica sălbatică
|-----
| <small>Lynx || <small>Râsul
|-----
| <small>Panthera || <small>Jaguarul
|-----
| <small>Acinonyx || <small>Ghepardul
|-----
| <small>Felis || <small>Puma
|-----
| rowspan="5" | <small>Pinnipedia || rowspan="5" | <small>-
| rowspan="5" | <small>-
| <small>Otariidae || <small>Otaria
| <small>Leul de mare
|-----
| <small>Odobenidae || <small>Odobenus
| <small>Morsa
|-----
| rowspan="3" | <small>Phocidae || <small>Phoca
| <small>Phoca vitulina
|-----
| <small>Monachus || <small>Monachus monachus
|-----
| <small>Mirounga
| <small>Elefantul de mare
|-----
| rowspan="8" | <div style="text-align:center"><small>Cetacea
| rowspan="6" | <div style="text-align:center"><small>Odontoceti
! rowspan="6" | <small>-
| rowspan="2" | <div style="text-align:center"><small>Platanistidae
| <div style="text-align:center"><small>Platanista
| <div style="text-align:center"><small>Platanista gangetica
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Inia
| <div style="text-align:center"><small>Inia geoffroyensis
|-----
| rowspan="3" | <div style="text-align:center"><small>Delphinidae
| <div style="text-align:center"><small>Delphinus
| <div style="text-align:center"><small>Delphinus delphis
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Tursiops || <div style="text-align:center"><small>Tursiops tursio
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Orcinus || <div style="text-align:center"><small>Orcinus orca
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Phocaenidae || <div style="text-align:center"><small>Phocaena
| <div style="text-align:center"><small>Phocaena phocaena
|-----
| rowspan="2" | <div style="text-align:center"><small>Misticeti
| rowspan="2" | <div style="text-align:center"><small>- || <div style="text-align:center"><small>Balenopteridae
| <div style="text-align:center"><small>Balaenoptera
| <div style="text-align:center"><small>Balaenoptera musculus
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Balenidae || <div style="text-align:center"><small>Balaena
| <div style="text-align:center"><small>Balena boreală
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Tubulidentata || <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>- || <div style="text-align:center"><small>Orycteropus
| <div style="text-align:center"><small>Porc furnicar
|-----
| rowspan="3" | <div style="text-align:center"><small>Hyracoidea
| rowspan="3" | <div style="text-align:center"><small>- || rowspan="3" | <div style="text-align:center"><small>-
| rowspan="3" | <div style="text-align:center"><small>Procaviidae
| <div style="text-align:center"><small>Dendrohyrax || <div style="text-align:center"><small>Daman arboricol
|-----
>
| <div style="text-align:center"><small>Heterohyrax || <div style="text-align:center"><small>Daman de stepă
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Procavia || <div style="text-align:center"><small>Daman
|-----
| rowspan="5" | <div style="text-align:center"><small>Proboscidea
| rowspan="5" | <div style="text-align:center"><small>- || rowspan="5" | <div style="text-align:center"><small>-
| rowspan="5" | <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>† Moeritherium
| <div style="text-align:center"><small>-
|-----
| <div style="text-align:center"><small>† Palaeomastodon
| <div style="text-align:center"><small>-
|-----
| <div style="text-align:center"><small> †Deinotherium
| <div style="text-align:center"><small>-
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Loxodonta || <div style="text-align:center"><small>-
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Elephas || <div style="text-align:center"><small>-
|-----
| rowspan="3" | <div style="text-align:center"><small>Sirenia
| <div style="text-align:center"><small>- || <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>? || <div style="text-align:center"><small>Trichechus
| <div style="text-align:center"><small>Lamantinul de Senegal
|-----
| <div style="text-align:center"><small>- || <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>?
| <div style="text-align:center"><small>Dugong || <div style="text-align:center"><small>Dugong dugong
|-----
| <div style="text-align:center"><small>- || <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>Rhytina || <div style="text-align:center"><small>Vaca de mare
|-----
| rowspan="21" | <div style="text-align:center"><small>Artiodactyla(Paraxonia)
| <div style="text-align:center"><small>Suiformes (Nonruminantia)
| <div style="text-align:center"><small>- || <div style="text-align:center"><small>Hippopotamidae
| <div style="text-align:center"><small>Hippopotamus
| <div style="text-align:center"><small>Hipopotamul
|-----
| rowspan="20" | <div style="text-align:center"><small>Ruminantia (Selenodonta)
| rowspan="2" | <div style="text-align:center"><small>Tylopoda
| <div style="text-align:center"><small>Camelidae || <div style="text-align:center"><small>Camelus
| <div style="text-align:center"><small>Cămila
|-----
| <div style="text-align:center"><small>- || <div style="text-align:center"><small>Lama
| <div style="text-align:center"><small>Lama sp.
|-----
| rowspan="8" | <div style="text-align:center"><small>Elaphoidea
| rowspan="3" | <div style="text-align:center"><small>Trangulidae
| <div style="text-align:center"><small>Hyemoschus
| <div style="text-align:center"><small>Hyemoschus acvaticus
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Moschiola
| <div style="text-align:center"><small>Moschiola meminna
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Tragulus || <div style="text-align:center"><small>Tragulus sp.
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Moschidae || <div style="text-align:center"><small>Moschus
| <div style="text-align:center"><small>Moschus meminna
|-----
| rowspan="4" | <div style="text-align:center"><small>Cervidae
| <div style="text-align:center"><small>Capreolus
| <div style="text-align:center"><small>Căprioara
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Alces || <div style="text-align:center"><small>Elanul
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Rangifer || <div style="text-align:center"><small>Renul
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Cervus || <div style="text-align:center"><small>Cerbul
|-----
| rowspan="10" | <div style="text-align:center"><small>Tauroidea
| <div style="text-align:center"><small>Antilocapridae || <div style="text-align:center"><small>Antilocapra
| <div style="text-align:center"><small>Antilocapra americana
|-----
| rowspan="7" | <div style="text-align:center"><small>Bovidae
| <div style="text-align:center"><small>Bos || <div style="text-align:center"><small>Boul
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Bison
| <div style="text-align:center"><small>Zimbrul european
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Bubalus
| <div style="text-align:center"><small>Bivolul indian
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Ovibos
| <div style="text-align:center"><small>Boul moscat din Groenlanda
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Ovis || <div style="text-align:center"><small>Muflonul
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Capra
| <div style="text-align:center"><small>Ibexul din Alpi
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Rupicapra || <div style="text-align:center"><small>Capra neagră
|-----
| rowspan="2" | <div style="text-align:center"><small>Girafidae
| <div style="text-align:center"><small>Giraffa || <div style="text-align:center"><small>Girafa
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Okapia || <div style="text-align:center"><small>Okapi
|-----
| rowspan="7" | <div style="text-align:center"><small>Perissodactyla (Mesaxonia)
| rowspan="7" | <div style="text-align:center"><small>- || rowspan="7" | <div style="text-align:center"><small>-
| rowspan="4" | <div style="text-align:center"><small>Equidae
| <div style="text-align:center"><small>Equus
| <div style="text-align:center"><small>Calul domstic (Equus caballus)
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Hemionus
| <div style="text-align:center"><small>Culanul
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Asinus
| <div style="text-align:center"><small>Asinul sălbatic
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Hippotigris
| <div style="text-align:center"><small>Hippotigris zebra
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Tapiridae || <div style="text-align:center"><small>Tapirus
| <div style="text-align:center"><small>Tapirus indicus
|-----
| rowspan="2" | <div style="text-align:center"><small>Rhinocerotidae
| <div style="text-align:center"><small>Rhynoceros
| <div style="text-align:center"><small>Rhynoceros unicornis
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Diceros || <div style="text-align:center"><small>Diceros bicornis
|-----
| rowspan="7" | <div style="text-align:center"><small>Edentata
| rowspan="7" | <div style="text-align:center"><small>- ||  rowspan="7" | <div style="text-align:center"><small>-
| rowspan="2" | <div style="text-align:center"><small>Bradypodidae
| <div style="text-align:center"><small>Choloepus
| <div style="text-align:center"><small>Choloepus didacticus
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Bradypus
| <div style="text-align:center"><small>Bradypus tridactylus
|-----
| rowspan="2" | <div style="text-align:center"><small>Myrmecophagidae
| <div style="text-align:center"><small>Myrmecophaga
| <div style="text-align:center"><small>Myrmecophaga trydactyla
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Cyclopes
| <div style="text-align:center"><small>Cyclopes didactylus
|-----
| rowspan="3" | <div style="text-align:center"><small>Dasypodidae
| <div style="text-align:center"><small>Dasypus || <div style="text-align:center"><small>Tatuul
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Tolypeutes
| <div style="text-align:center"><small>Tolypeutes mataco
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Priodontes
| <div style="text-align:center"><small>Priodontes giganteus
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Pholidota || <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>- || <div style="text-align:center"><small>Manis
| <div style="text-align:center"><small>Pangolinul indian
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Dermoptera || <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>- || <div style="text-align:center"><small>Cynocephalus
| <div style="text-align:center"><small>Cynocephalus volans
|-----
| rowspan="4" | <div style="text-align:center"><small>Lagomopha
| rowspan="3" | <div style="text-align:center"><small>Leporidae
| <div style="text-align:center"><small>- || <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>Lepus || <div style="text-align:center"><small>Iepurele
|-----
| <div style="text-align:center"><small>- || <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>Oryctolagus
| <div style="text-align:center"><small>Iepurele de vizuină
|-----
| <div style="text-align:center"><small>- || <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>Sylvalagus || <div style="text-align:center"><small>-
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Ochotonidae || <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>Ochotona || <div style="text-align:center"><small>-
|-----
| rowspan="14" | <div style="text-align:center"><small>Rodentia
| rowspan="14" | <div style="text-align:center"><small>- 
| rowspan="14" | <div style="text-align:center"><small>-
| rowspan="4" | <div style="text-align:center"><small>Sciuridae
| <div style="text-align:center"><small>Sciurus
| <div style="text-align:center"><small>Veverița
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Marmota || <div style="text-align:center"><small>-
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Citellus
| <div style="text-align:center"><small>Popândăul
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Sciuropterus
| <div style="text-align:center"><small>Sciuropterus volans
|-----
| rowspan="2" | <div style="text-align:center"><small>Gliridae (Mzoxidae) Pârși
| <div style="text-align:center"><small>Glis || <div style="text-align:center"><small>-
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Muscardinus || <div style="text-align:center"><small>-
|-----
| rowspan="2" | <div style="text-align:center"><small>Dipodidae
| <div style="text-align:center"><small>Jaculus || <div style="text-align:center"><small>-
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Dipus || <div style="text-align:center"><small>-
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Cricetidae || <div style="text-align:center"><small>Cricetus
| <div style="text-align:center"><small>Hârciogul
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Microtidae 
| <div style="text-align:center"><small>Microtus
| <div style="text-align:center"><small>Șoarecele de câmp
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Muridae 
| <div style="text-align:center"><small>Mus
| <div style="text-align:center"><small>Șoarecele de casă
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Castoridae 
| <div style="text-align:center"><small>Castor
| <div style="text-align:center"><small>-
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Spalacidae 
| <div style="text-align:center"><small>Spalax
| <div style="text-align:center"><small>-
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Hystricidae 
| <div style="text-align:center"><small>Hystrix
| <div style="text-align:center"><small>-
|-----
| rowspan="4" |<div style="text-align:center"><small>Chiroptera 
| <div style="text-align:center"><small>Megachiroptera
| <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>- 
| <div style="text-align:center"><small>Pteropus
| <div style="text-align:center"><small>Pteropus vampyrus
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Microchiroptera 
| <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>Rinolophidae 
| <div style="text-align:center"><small>Rhinolopus
| <div style="text-align:center"><small>Rhinolopus ferrum equinum
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Phyllostomatidae 
| <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>Tonatia
| <div style="text-align:center"><small>-
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Vespartilionidae 
| <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>Myotis
| <div style="text-align:center"><small>Myotis myotis
|-----
|  rowspan="6" |<div style="text-align:center"><small>Insectivora 
| <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>Chrysochloridae 
| <div style="text-align:center"><small>Chrysochloris
| <div style="text-align:center"><small>-
|-----
| <div style="text-align:center"><small>- 
| <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>Solenodonta 
| <div style="text-align:center"><small>Solenodon
| <div style="text-align:center"><small>Solenodon paradoxus
|-----
| <div style="text-align:center"><small>- 
| <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>Erinaceidae
| <div style="text-align:center"><small>Erinaceus 
| <div style="text-align:center"><small>Erinaceus europeus (Ariciul)
|-----
| <div style="text-align:center"><small>- 
| <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>Soricidae
| <div style="text-align:center"><small>Neomys 
| <div style="text-align:center"><small>-
|-----
| <div style="text-align:center"><small>- 
| <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>Talpidae
| <div style="text-align:center"><small>Talpa 
| <div style="text-align:center"><small>Talpa europea
|-----
| <div style="text-align:center"><small>- 
| <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>Tupaidae
| <div style="text-align:center"><small>Tupaia 
| <div style="text-align:center"><small>Tupaia belangeri
|-----
| rowspan="16"|<div style="text-align:center"><small>Primates 
| <div style="text-align:center"><small>Lemuroidea
| <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>- 
| <div style="text-align:center"><small>Lemur
| <div style="text-align:center"><small>Lemur catta
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Tarsioidea 
| <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>Tarsius 
| <div style="text-align:center"><small>Tarsius tarsius
|-----
| rowspan="12"|<div style="text-align:center"><small>Simoidea (Antropoidea) 
| rowspan="2"|<div style="text-align:center"><small>Platyrrhina
| <div style="text-align:center"><small>Hapalidae
| <div style="text-align:center"><small>Hapale
| <div style="text-align:center"><small>Hapale jacchus 
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Cebidae 
| <div style="text-align:center"><small>Cebus 
| <div style="text-align:center"><small>Cebus capucinus
|-----
| rowspan="10"|<div style="text-align:center"><small>Catarrhina 
| <div style="text-align:center"><small>Cercopithecidae
| <div style="text-align:center"><small>Cercopithecus 
| <div style="text-align:center"><small>-
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Hilobatidae 
| <div style="text-align:center"><small>Szmphalangus
| <div style="text-align:center"><small>Gibonul 
|-----
| rowspan="3"|<div style="text-align:center"><small>Pongidae 
| <div style="text-align:center"><small>Pango
| <div style="text-align:center"><small>Urangutanul 
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Pan
| <div style="text-align:center"><small>Cimpanzeul
|----- 
| <div style="text-align:center"><small>Gorilla 
| <div style="text-align:center"><small>Gorilă
|-----
| <div style="text-align:center"><small> †Australopithcidae 
| <div style="text-align:center"><small>-
| <div style="text-align:center"><small>-
|-----
| rowspan="4"|<div style="text-align:center"><small>Hominidae 
| <div style="text-align:center"><small>†Pithecanthropus
| <div style="text-align:center"><small>†Pithecanthropus heidelbergensis
|-----
| rowspan="3"|<div style="text-align:center"><small>Homo
| <div style="text-align:center"><small>† Homo heidelbergensis
|-----
| <div style="text-align:center"><small>† Homo neanderthalensis
|-----
| <div style="text-align:center"><small>Omul
|}

Bibliografie
 Feider Z., Gyurko St., Grossu V.Al., Pop Victor,  Zoologia vertebratelor, Ediția a 3-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1976;
Clasificarea mamiferelor